Ingiilittivartik bezeichnet:
 Ingiilittivartik (Insel, Anaava), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ingiilittivartik (Insel, bei Ikkatteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland